«Boucan Bois Pin» puede referirse a:
 Boucan Bois Pin, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Cornillon.
 Boucan Bois Pin, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Cornillon.